Neste artigo, encontra-se o retrospecto do Sport Club Internacional em partidas de futebol contra adversários nacionais.

Por adversário 
Atualizado em 13 de Novembro de 2022*.

 Mais vitórias do  no confronto.
 Mais vitórias do rival no confronto.
 Mais empates no confronto.

Estatísticas

Último jogo

Campeonato Brasileiro de Futebol de 2021 - Série A - Rodada 17

R